Hinterdorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Hinterdorfer (* 1963), österreichischer Physiker, Universitätsprofessor am Institut für Biophysik an der JKU Linz
 Rudolf Hinterdorfer (* 1947), österreichischer Komponist